Jacques-Désiré Périatambée (Curepipe, 15 de outubro de 1975) é um ex-futebolista mauriciano que atuava como meio-campista. Considerado um dos melhores jogadores de seu país, fez carreira na França, onde jogou por 20 anos.

Carreira em clubes 
Périatambée iniciou sua carreira em 1992, no time reserva do Auxerre, onde atuou até 2000, tendo ainda jogado por empréstimo ao ESTAC Troyes, entre 1997 e 1999.

Teve ainda uma bem-sucedida passagem pelo Grenoble, onde jogou por 3 anos. Passou também por Le Mans, Chamois Niortais e Dijon até 2010, quando foi contratado pelo Bastia, onde parou de atuar em 2012, logo após o clube da Córsega conquistar o acesso para a Ligue 1, depois de 2 promoções consecutivas.

Seleção 
Pela Seleção Mauriciana em 1998, sendo um dos principais nomes da equipe até 2006, quando não voltou a ser convocado. Ao todo, foram 18 partidas e um gol marcado. 

Futebolistas da Maurícia
Futebolistas da Association de la Jeunesse Auxerroise
Futebolistas da Espérance Sportive Troyes Aube Champagne
Futebolistas do Grenoble Foot 38
Futebolistas do Le Mans Football Club
Futebolistas do Chamois Niortais Football Club
Futebolistas do Dijon Football Côte d'Or
Futebolistas do Sporting Club Bastiais